In 1919/20 werd het twaalfde Mainvoetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. Het was de eerste volwaardige competitie sinds het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Van 1915 tot 1918 werden er wel enkele competities georganiseerd in Zuid-Duitsland, maar deze stelden weinig voor. In de Nordkreis, waar de clubs uit de Maincompetitie tot dan speelden werden van 1915 tot 1918 kleine competities met slechts drie clubs gespeeld. 

De bond hervormde de competitie en voerde de vier geografische competities af. In de plaats kwamen tien competities, tien Kreisliga's. De clubs uit de voormalige Nordkreisliga gingen nu in de Kreisliga Nordmain en Südmain spelen. De competities bestonden afzonderlijk van elkaar en beide kampioenen plaatsten izch voor de Zuid-Duitse eindronde. Vanaf 1921 werden de competities wel ondergebracht in de Bezirksliga Main, al bleven ze wel apart bestaan tot 1923. 

Frankfurter FV werd kampioen van de groep Nordmain en Offenbacher Kickers van Südmain. Na het reguliere seizoen fuseerde Frankfurter FV met TG 1861 Frankfurt en trad in de eindronde aan onder de nieuwe naam TSG Eintracht Frankfurt von 1861. De kampioenen werden over drie groepen verdeeld en Frankfurt werd derde in groep Noord terwijl Offenbach vierde en laatste werd.

1. Kreisliga

Nordmain

Südmain

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Mainvoetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1919/20